Pramböck ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Pramböck (* 1973), österreichischer Unternehmensberater, Keynote Speaker, Autor und Kolumnist
 Erich Pramböck (1941–2009), österreichischer Politiker